Il singolare del Canada Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1995.

Andre Agassi era il detentore del titolo e ha battuto in finale 3–6, 6–2, 6–3 Pete Sampras.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1995
ATP Tour 1995